Existuje více sakrálních staveb v České republice nebo v zahraničí, pojmenovaných Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje:
 Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje (Chudobín): z let 1934–1935, okres Olomouc, Olomoucký kraj.
 Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje (Kroměříž): z let 1946–1948, okres Kroměříž, Zlínský kraj.
 Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje (Lublaň): z roku 1936, v Lublani, hlavním městě Slovinska.
 Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje (Praha): z let 1730–1736 (jako pravoslavný vysvěcen 1935), Praha 2.

Jiné památky na sv. Cyrila a Metoděje 
Existuje také velké množství jiných typů památek (kostely, kaple, sousoší), pojmenovaných po Svatém Cyrilovi a Svatém Metodějovi.
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje: rozcestník kostelů zasvěcených Svatému Cyrilovi a Metoději v České republice i zahraničí.
 Kaple svatého Cyrila a Metoděje: rozcestník kaplí zasvěcených Svatému Cyrilovi a Metoději v České republice i zahraničí.
 Sousoší svatého Cyrila a Metoděje: rozcestník sousoší pojmenovaných po Svatém Cyrilovi a Metoději v České republice.

Rozcestníky - místopisné jméno